În matematică, un cuplu — denumit și o pereche ordonată — este un ansamblu de două elemente, nu neapărat diferite, luate într-o anumită ordine.

Cuplurile sunt notate cu paranteze: cuplul cu primul element  și al doilea element  se notează cu . Ordinea elementelor cuplului este important: dacă , atunci . Prin aceasta, cuplul  diferă de perechea }.

Mulțimea cuplelor cu primul element în  și al doilea element în  se numește produsul cartezian a mulțimilor  și , iar se notează cu :

Fiind obiecte cât se poate de simple, cupluri au un rol central în formalizarea matematicii moderne, iar sunt omniprezente în toate domeniile acesteia. Însă, existența cuplurilor nu este o axiomă a teoriei mulțimilor sau a sisteme axiomatice moderne precum ZFC, asta deoarece cuplurile se pot defini, de exemplu, prin construcția lui Kuratowski:

Generalizarea conceptului de cuplu la ansamble cu mai multe de două elemente se numește -uplu.

Note